Раби́тицы — топоним в России:

 Рабитицы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Рабитицы — посёлок в Волосовском районе Ленинградской области.